Катынь:
 Катынь — село в Смоленском районе Смоленской области.
 Катынь — населённый пункт (станция) в Смоленском районе Смоленской области.
 «Катынь» — мемориальный комплекс на месте катынского расстрела неподалёку от села Катынь.
 «Катынь» — польский художественный фильм режиссёра Анджея Вайды о расстреле.
 Катынь (река) — река в Речицком районе Гомельской области. Приток реки Ведрич.

См. также 
 Катынский расстрел
 Хатынь